Bornsen steht für:
Bornsen (Jübar), ein Ortsteil der Gemeinde Jübar im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
Bornsen (Bienenbüttel), ein Ortsteil der Gemeinde Bienenbüttel im Landkreis Uelzen in Niedersachsen